Gábor László (1910–1981) építész
 Gábor László (1930–1959) munkaügyi osztályvezető, az 1956-os forradalom mártírja
 Gábor László (1948–2017) ügyvéd
 Gábor László (1948) cselgáncsozó, edző
 Gábor László újságíró, az Origo főszerkesztője 2017-től